Contea di Prince George – contea dello stato americano del Maryland
 Contea di Prince George – contea dello stato americano della Virginia